Caballo viejo, un àlbum de la cantant espanyola María Dolores Pradera;
 Caballo viejo, una cançó molt popular del veneçolà Simón Díaz sobre la vida als camps del seu país;
 Caballo viejo, una telenovel·la colombiana.